Смешанная сборная Австралии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Австралию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Австралийская федерация кёрлинга ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

См. также 
 Мужская сборная Австралии по кёрлингу
 Женская сборная Австралии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Австралии по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Австралия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Австралийской Федерации Кёрлинга

Австралия
Кёрлинг в Австралии
Кёрлинг